Anstey est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

 Chris Anstey (né en 1975), joueur de basket-ball australien ;
 Christopher Anstey (1724-1805), écrivain et poète anglais ;
 John Anstey (1907-2000), dirigeant britannique du service secret Special Operations Executive.

Toponyme

Anstey Hill, territoire protégé et parc d'Australie-Méridionale

Anstey, village du Leicestershire
Anstey, village du Hertfordshire
East Anstey, village du Devon

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme